Wieghorst ist der Familienname folgender Personen:

 Morten Wieghorst (* 1971), dänischer Fußballspieler und -trainer
 Olaf Wieghorst (1899–1988), dänischer Maler und Schauspieler